Пле́йнвью () — населённые пункты в США:
 Плейнвью (Арканзас) — город в штате Арканзас
 Плейнвью (город, Миннесота) — город в округе Уабаша (штат Миннесота)
 Плейнвью (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Уабаша (штат Миннесота)
 Плейнвью (Техас) — город в штате Техас
  — населённый пункт в округе Нассо, штат Нью-Йорк, США.